Подъячевка — село в Шигонском районе Самарской области в составе сельского поселения Береговой.

География 
Находится на расстоянии примерно 39 километров на северо-северо-запад от районного центра — села Шигоны.

История 
Село основано в конце XVI — начале XVII века. В источниках упоминается также как Феоктистовка (по фамилии первых владельцев) и Воскресенка (по местной церкви). Нынешнее название производное от должности одного из помещиков Феоктистовых — подьячий.

Храм каменный, тёплый, построен в 1847 году помещиком Николаем Федоровичем Москвитиновым. Престол в нём — в честь Воскресения Христова.

В селе одноклассное училище существует с 1872 года.

Население 
Постоянное население составляло: на 1900 г. — в 126 дворах 600 м. и 603 ж.; 78 человек (русские 99 %) в 2002 году, 36 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района